Alcinoo – prenome maschile
 Alcinoo – personaggio della mitologia greca, re dei Feaci
 Alcinoo – filosofo platonico